Fagus bezeichnet:

 eine Gattung in der Familie der Buchengewächse, siehe Buchen
 Fagus-Werk, Fabrikanlage in Alfeld
 Fagus (Missouri), eine Gemeinde in Missouri
 (9021) Fagus, Asteroid des Hauptgürtels